Ivaylo Petkov (Dolni Dabnik, 24 de março de 1976) é um ex-futebolista profissional búlgaro, que atuava como zagueiro.

Carreira 
Ivaylo Petkov integrou a Seleção Búlgara de Futebol na Eurocopa de 2004 e na Copa do Mundo de 1998.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Bulgária
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998
Búlgaros do século XX
Búlgaros do século XXI
Jogadores da Seleção Búlgara de Futebol
Jogadores da Eurocopa de 2004